33800 Gross – asteroide
Gross – cognome tedesco
Gross – comune del Nebraska, Stati Uniti d'America

Persone
Andrew Gross – scrittore statunitense
Arye Gross – attore statunitense
Benedict Gross – matematico statunitense
Bob Gross – ex cestista statunitense
Christian Gross – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero
David Gross – fisico statunitense
Ernest Gross – calciatore francese
Halley Gross – attrice, sceneggiatrice e scrittrice statunitense
Hans Gross – criminologo austriaco
John Gross – astronomo statunitense
Josh Gross – ex cestista statunitense
Luke Gross – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 statunitense
Maurice Gross – linguista francese
Michael Gross – attore statunitense
Michael Gross – ex nuotatore tedesco
Oliver Gross – ex tennista tedesco
Otto Gross – neurologo, psicoanalista e filosofo austriaco
Paul Gross – attore, regista e musicista canadese
Samuel David Gross – chirurgo statunitense
Stanislav Gross – politico ceco
Stefano Gross – sciatore alpino italiano
Theodore Gross – ginnasta e multiplista statunitense

Pagine correlate 

Gros